UASD peut désigner :
 l'Université autonome de Saint-Domingue - Universidad Autónoma de Santo Domingo - en République Dominicaine
 University of Agricultural Sciences, Dharwad - uasd.edu, une université d'État en Inde
 l'Unité d'archéologie de la ville de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).
Homonymie